Molekulska formula -{C19H23NO4}- se može odnositi na:

 14-Metoksimetopon
 Sinomenin
 Metilekgonin cinamat
 Naloksol
 Retikulin